UBXN4 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 2-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 508 амінокислот, а молекулярна маса — 56 778.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як відповідь на порушення конформації білку, поліморфізм. 
Локалізований у ядрі, мембрані, ендоплазматичному ретикулумі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Некатегоризовані білки